Csehország
 Klučov, település a Kolíni járásban
 Klučov, település a Třebíči járásban